Nintendo DS

Demokratska stranka:
Demokratska stranka Japana, stranka u Japanu
Jugoslavenska demokratska stranka, često nazivana samo Demokratska stranka, stranka u Kraljevini Jugoslaviji
Demokratska stranka (SAD), stranka u SAD-u
Demokratska stranka Slovenije, osnovana kao Slovenski demokratski savez
Demokratska stranka (Srbija), stranka u Srbiji
Demokratska stranka (Turska), stranka u Turskoj
Jugoslavenska demokratska stranka, stranka u Prvoj Jugoslaviji